Knockin' on Heaven's Door est le titre :
 Knockin' on Heaven's Door, chanson de Bob Dylan parue en 1973 sur l'album Pat Garrett and Billy the Kid, bande originale du film du même nom, réalisé par Sam Peckinpah ;
 Knockin' on Heaven's Door, titre original de Paradis express, film allemand sorti en 1997 ;
Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door, titre original japonais du film d'animation Cowboy Bebop, le film (nom francophone) de l'anime Cowboy Bebop, réalisé par Shinichiro Watanabe en 2001;
 Knocking on Heaven’s Door: How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and the Modern World, livre de Lisa Randall.
Knockin'on heaven's door, nom de l'épisode 12 de l'anime Angel Beats!.